Corv (cognom), sobrenom de la gens Aquíl·lia i la gens Valèria
 Marc Valeri Corv, magistrat romà